Раневичи — название населённых пунктов:

 Раневичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области Белоруссии.
 Раневичи — село в Дрогобычском районе Львовской области Украины.